Буе може да се односи на:

 Буе (Нант), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Буе (Сен Назер), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Буе (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен.
 Буе (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала.
 Буе (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант.
 Буе (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт.
 Буе (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант.
 Буе (река),